Зимонич (, ) — село в Сербии, в общине Канижа, в Северно-Банатском округе автономного края Воеводина, в историко-географической области Банат. По переписи населения Сербии 2002 года в селе проживали 340 жителей (по переписи населения 1991 года — 282 жителя).

Зимонич основан в 1921—1926 гг.

Демография 
В селе Зимонич, по переписи 2002 года проживали 261 совершеннолетних жителей, средний возраст которых — 38,6 лет (36,7 года у мужчин и 40,7 года у женщин). В селе есть 123 домашних хозяйств, а среднее число жителей в домохозяйствах — 2,73.

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Воеводины